Гидрокарбона́т ка́льция (бикарбонат кальция, двууглекислый кальций) — неорганическое химическое соединение, кислая соль кальция и угольной кислоты. Химическая формула — . Существует лишь в растворах. Неядовит.

Свойства 
Все гидрокарбонаты растворимы в воде. Гидрокарбонат кальция обусловливает временную жёсткость воды. В организме гидрокарбонаты выполняют важную физиологическую роль — регулируют постоянство реакций в крови. При нагревании раствора гидрокарбоната кальция он разлагается:

Таким образом, реакция разложения гидрокарбоната кальция является обратной реакцией его образования. Именно это уравнение является основным, по которому образуется накипь в чайниках и водонагревательных системах, так как в исходной воде почти всегда содержится гидрокарбонат кальция, который более растворим, чем карбонат.

Особенности обращения, биологическое действие 
Нормативы рекомендуют концентрацию гидрокарбонатов в питьевой воде в диапазоне .

Сферы использования 
Бикарбонат кальция нашёл некоторое применение в качестве пищевой добавки Е170(ii).

Токсикология 
Вещество нетоксично. ПДК 180 мг/дм³ (в воде, по ионам кальция). ЛД50 на крысах - 6420-24000 мг/кг.

Получение 
Гидрокарбонат кальция получают взаимодействием карбоната кальция с углекислым газом и водой:

Либо действием избытка углекислого газа на раствор гидроксида кальция:

Примечания

См. также 
 Карбонат кальция
 Нетоксичные вещества
 Кальций
 Макроэлементы

кальция
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту
Пищевые красители